Дэвид Тернбулл (; 10 июля 1999) — шотландский футболист, полузащитник клуба «Селтик» и сборной Шотландии.

Клубная карьера 
С пятилетнего возраста играл за детскую футбольную команду «Ньюмейнз Хаммерс». Там его выступления заметили скауты «Селтика», «Рейнджерс», «Мотеруэлла» и ряда английских клубов, но в 2009 году девятилетний Дэвид стал игроком молодёжной академии шотландского клуба «Мотеруэлл». В 2016 году Тернбулл помог «Мотеруэллу» выиграть Молодёжный кубок Шотландии.

10 февраля 2018 года Тернбулл дебютировал в основном составе «Мотеруэлла» в матче против «Данди» в рамках Кубка Шотландии. 8 мая 2018 года Дэвид дебютировал в шотландском Премьершипе (высший дивизион чемпионата Шотландии), выйдя в стартовом составе в матче против «Партик Тисл».

31 октября 2018 года Тернбулл забил свой первый гол за «Мотеруэлл» в матче против «Сент-Миррена». В январе 2019 года Дэвид подписал новый контракт с клубом до лета 2021 года. Всего в сезоне 2018/19 он забил в лиге 15 мячей. Тернбулл был номинирован на звание молодого игрока года по версии футболистов ШПФА, однако эту награду в итоге выиграл Райан Кент. Тернбулл, однако, выиграл другую награду — Молодой игрок года по версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов, став первым игроком «Мотеруэлла», удостоившимся этой награды после Джеймса Макфаддена в 2002 году.

В июне 2019 года «Мотеруэлл» согласовал трансфер Дэвида Тернбулла в «Селтик» за рекордную для клуба сумму в размере 3,25 млн фунтов. Сообщалось, что «Мотеруэлл» принял трансферные предложения «Селтика» и английского клуба «Норвич Сити», однако сам футболист выбрал глазгианский клуб. Однако сделка по его переходу сорвалась после прохождения медицинского обследования, так как выяснилось, что Дэвиду требуется операция на колене. Из-за операции и последующего восстановления шотландец пропустил первую половину сезона 2019/20.

21 августа 2021 года сделал хет-трик в матче шотландского Премьершипа против клуба «Сент-Миррен».

Карьера в сборной 
Тернбулл выступал за сборные Шотландии до 16, до 19, до 20 лет и до 21 года. 

19 мая 2021 года был включён главным тренером сборной Шотландии Стивом Кларком в официальную заявку Евро-2020, а также для участия в товарищеских матчах против сборных Нидерландов (2 июня) и Люксембурга (6 июня). 2 июня 2021 года дебютировал в главной сборной Шотландии в матче против Нидерландов, выйдя в стартовом составе.

Достижения

Командные достижения 
 Селтик
 Чемпион Шотландии: 2021/22
 Обладатель Кубка Шотландии: 2019/20
 Обладатель Кубка шотландской лиги: 2021/22

Личные достижения 
 Молодой игрок года по версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов: 2018/19
 Молодой игрок года по версии футболистов ШПФА: 2020/21
 Член «команды года» в Премьершипе по версии ШПФА: 2020/21
 Лучший игрок года в составе ФК «Мотеруэлл»: 2018/19
 Лучший игрок года в составе ФК «Селтик»: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Селтика»
 Профиль футболиста на сайте Шотландской футбольной ассоциации

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Мотеруэлл»
Игроки ФК «Селтик»